Pojem Meron může označovat:
 Har Meron – hora v Izraeli
 Meron (Izrael) – vesnice v Izraeli
 Nachal Meron – vodní tok v Izraeli
 meron (fyzika) – fyzikální pojem

 příjmení
 Moše Meron (* 1926) – izraelský politik
 Theodor Meron (* 1930) – bývalý předseda Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii